Галерея (Музей) Академии () — художественный музей, в котором хранится самая большая коллекция венецианской живописи XIV—XVIII веков. Академия (с музеем) расположена на южном берегу Большого канала, в районе Дорсодуро и даёт название одному из четырёх мостов через Большой канал.

История музея восходит к 1750 году, когда Сенат, вняв ходатайству Дж. Б. Пьяццетты, учредил Венецианскую академию изящных искусств () — школу живописи, скульптуры и архитектуры. Цель создания такого учебного заведения — сделать Венецию одним из центров художественного образования в Италии (наравне с Римом, Флоренцией, Миланом и Болоньей). Пьяццетта был первым директором академии до 1756 года, президентом был избран Тьеполо.

В 1807 году название Академии () было заменено на новое — Королевская академия изящных искусств (). Более того, сама Академия была перемещена по приказу оккупационных властей наполеоновской Франции в здания бывших церкви, монастыря и Скуолы делла Карита (La Scuola della Carità; «Братства Милосердия»). Скуола основана в 1260 году, церковь постройки 1343 года, достроена в 1441—1452 годах под руководством Б. Бона). Один из фасадов кьостро (двора) монастыря перестроен по проекту А. Палладио в 1552 году. Фасад скуолы с главным входом в Галерею Академии создал в палладианском стиле архитектор Франческо Ладзари.

В 1797 году после захвата города наполеоновскими войсками из закрытых монастырей и храмов в помещения академии стали свозить произведения искусства. Картины и статуи, спасая от разрушения и распродажи, собирали Пьетро Эдвардс и Теодоро Коррер. В 1817 году по решению венецианского Сената открылась художественная Галерея. Другая часть художественных сокровищ Венеции составила часть собрания музея Коррер. Галерею открыли для посещения 10 августа 1817 года. Первым директором Галереи Академии назначили Пьетро Эдвардса. Галерея стала независимой от Венецианской Академии в 1879 году. Но официально они были разграничены в 2004 году. Как и другие государственные музеи Италии, она находится в ведении Министерства культуры и наследия Италии (Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

На протяжении XIX века Галерея постепенно увеличивала свою экспозицию и фонды. В наше время посетители Галереи Академии могут увидеть произведения многих знаменитых мастеров, работавших в Венеции в XV—XVIII веках; особенно значительно собрание работ Витторе Карпаччо и Джованни Беллини. В собрание галереи входит знаменитый рисунок Леонардо да Винчи «Витрувианский человек» (), который выставляется редко, поскольку рисунок чувствителен к свету

Избранные произведения галереи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музеи Венеции
Художественные музеи Италии
Музеи, основанные в 1750 году
Здания и сооружения Дорсодуро
Скуолы Венеции